736 steht für:
 736 n. Chr.
 Boeing 737-600 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes

Siehe auch: